Дуглас Лоусон (, родился в 1947 году) — геолог, палеонтолог и  специалист по информатике (:en:computer scientist).

Образование 
 MS in Geological Sciences, 1972, University of Texas (Austin)
 PhD in Paleontology, 1977, University of California (Berkeley)

Публикации 
 Lawson, D. A. 1972. Paleoecology of the Tornillo Formation, Big Bend National Park, Brewster County, Texas [M.S. Thesis]: Austin, University of Texas, 182p.
 Lawson, Douglas A. 1975. "Pterosaur from the Latest Cretaceous of West Texas: Discovery of the Largest Flying Creature." Science, 187: 947-948.
 Lawson, Douglas A. 1975. "Could Pterosaurs Fly?" Science 188: 676-677.
 Lawson, D. A. 1976.  Tyrannosaurus and Torosaurus: Maestrichtian dinosaurs from Trans-Pecos, Texas.  Journal of Paleontology 50(1): 158-164.
 Lawson, D.A., 1977, Change in marine-mollusk communities during the Middle Eocene in the Pacific Coast. Dissertation (University of California, Berkeley.)
 Lawson, D. A., and M. J. Novacek. 1981. Structure and change in three Eocene invertebrate (primarily molluscan) communities from nearshore marine environments. In A. Boucot and W. B. N. Berry (eds.), Communities of the Past. Proc. Symposium, Paleo. Convention of North America, II. Stroudsburg, Dowden, Hutchison, and Ross.
 Lawson, D. A. 1991.  Interwell Geology from Geophysical Data.  In Reservoir Characterization II.  ed. Lake, L. W., Carroll, H. B., and Wesson, T. C.  New York: Academic Press, Inc.

Геологи Великобритании
Палеонтологи по алфавиту
Палеонтологи Великобритании